Sīrjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Sīrjān (kommun, lat 29,37, long 55,65), Kerman, 
 Sīvjān, ort, Khorasan, 
 Sirjan (ort i Iran), Kerman, 
 Sīrjān (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar